Les Macropodoidea forment une super-famille de mammifères marsupiaux.

Liens externes 
 

Macropodidae